Termin GST ima više značenja.

 Glutation transferaza, enzim
 GeSbTe, materijal